Halle an der Saale, város Szász-Anhalt tartományban, Németország
 Halle, város Észak-Rajna-Vesztfália tartományban, Németország
 Halle, település Németországban, Alsó-Szászországban, a Bentheimi járásban
 Halle, település Németországban, Alsó-Szászországban, a Holzmindeni járásban
 Halle, város Belgiumban
 Halle, kanton Belgium Halle-Vilvoorde járásában
 Halle (album), Halle Berry első albuma